

События 
 Консулы Флавий Аниций Авхений Басс и Флавий Антиох.
 Папа Целестин отлучил патриарха Константинополя Нестория.
 Около 431 — Умер св. Палладий, первый епископ Ирландии. Его преемник — св. Патрик (ок.389-ок.461), «апостол Ирландии».
 III Вселенский Собор (Эфесский). Учение о Богородице. Осуждение несторианской ереси, за которую выступал патриарх Константинополя Несторий (380—451).
 Взятие Гиппона вандалами.
 Китайское царство Западная Цинь разгромлено войсками Ся.
 Хуннское царство Ся уничтожена тогонцами. Остатки Ся входят в состав империи Северной Вэй.
 Хэлянь Дин истребил 15 тыс. сяньбийцев Западной Цинь. Хэлянь Дин разбит тогонцами и пленён.

См. также